Die 1. Bundesliga Snooker 2017/18 war die 20. Spielzeit der höchsten deutschen Spielklasse in der Billardvariante Snooker. Sie begann am 16. September 2017 und endete am 13. Mai 2018.

Deutscher Meister wurde der sieben Jahre zuvor gegründete 1. SC Mayen-Koblenz. In ihrer zweiten Erstligasaison sicherte sich die Mannschaft um den Main-Tour-Profi Lukas Kleckers am vorletzten Spieltag durch einen 6:2-Heimsieg gegen den SC 147 Essen den Titel. Vizemeister wurde der Aufsteiger TSG Heilbronn. Titelverteidiger BC Stuttgart 1891 kam auf Rang vier. Snooker Ilmenau stieg in die 2. Bundesliga ab. Die Snookerfabrik Berlin, die im Vorjahr in der Relegation den Klassenerhalt geschafft hatte, trat an den ersten beiden Spieltagen nicht an und meldete anschließend ihre Mannschaft ab.

Abschlusstabelle

Tabellenverlauf

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Relegation 
Die Relegation findet im Juni 2018 statt. Der Aachener Snookerclub trifft als Sechster der Bundesliga auf die Zweitplatzierten der beiden Staffeln der 2. Bundesliga, den SC Hamburg und den SSC Fürth. Hamburg und Fürth nehmen zum zweiten Mal in Folge als Zweitliga-Vizemeister an der Relegation teil.

Ergebnisse 

|}

Tabelle

Einzelrangliste

Century-Breaks 
7 Spieler erzielten insgesamt 13 Century-Breaks.

Weblinks 
 1. Bundesliga Snooker 2017/18 auf der Website der Deutschen Billard-Union

Einzelnachweise 

2017
Snookerveranstaltung 2017
Snookerveranstaltung 2018